Альпийская роза:

Биология 
 Альпийская роза — другое название рододендрона.
 Альпийская роза — другое название шиповника повислого.

Здания 
 «Альпийская роза» — исторический ресторан в Москве.
 «Альпийская роза» — историческая гостиница в Москве.
 «Альпийская роза» — дача на набережной Евпатории.

Другое 
 «Альпийская роза» — сёдзё манга, созданная Митиё Акайси.